Příjmení Čada nebo Čáda se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Bohumil Čada (* 1940) – český politik, senátor KDU-ČSL
 František Čáda (1895–1975) – právní historik, profesor MU
 František Čáda (1865–1918) – filosof, pedagog a historik
 Josef Čada
 Josef Čada (historik) (1896–1992) – český historik a publicista
 Josef Čada (sportovec) (1881–1959) – český sportovní gymnasta
 Miroslav Čada
 Miroslav Čada (volejbalista) (* 1953) – český volejbalista a volejbalový trenér, syn Miroslava, bratr Rostislava
 Miroslav Čada (motocyklový závodník) (1934–2013) – český motocyklový závodník
 Mojmír Čada (1936–2007) – pseudonym spisovatele Jana Beneše
 Roman Čada – český dětský herec
 Rostislav Čada (* 1954) – československý hokejista a trenér, syn Miroslava
 Václav Čada (1942–1993) – historik, vysokoškolský pedagog a politik
 Vladimír Čada (* 1961) – český politik, poslanec PSP za ČSSD